Айдын Исрафил оглы Мамедов (; ) — генерал-майор, министр внутренних дел Азербайджанской ССР (1987—1990).

Биография 
Родился в 1939 году в городе Астара. В 1956 году окончил Бакинское мореходное училище. В 1970 году окончил Одесское высшее инженерное морское училище. В 1983 году окончил Бакинскую высшую партийную школу.

С 1956 года — матрос Каспийского морского пароходства. С 1960 года — инструктор райкома комсомола имени 26 Бакинских комиссаров. Секретарь комитета комсомола Бакинского мореходного училища (с 1960 года), секретарь комитета комсомола Каспийского морского пароходства (с 1960 года). С 1965 года — заместитель начальника Бакинского мореходного училища по политчасти.

С 1969 года — заместитель секретаря парткома Каспийского морского пароходства. Председатель профсоюзного комитета работников бассейна и речного флота Каспия (с 1971 года), секретарь парткома Каспийского морского пароходства (с 1978 года).

В 1980 году стал заведующим Отделом транспорта и путей сообщения ЦК Компартии Азербайджана.

8 апреля 1987 года назначен министром внутренних дел Азербайджанской ССР. Освобожден от должности 17 апреля 1990 года. 

Депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР 10, 11 созывов.

С 1990 года работал начальником Бакинского морского порта.

С 1992 года — генеральный директор Бакинского международного морского порта.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта» 
 Медали

Источники 
 Мамедов

Министры внутренних дел Азербайджанской ССР
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 11-го созыва